Variante graphique : Maaziz.
 Maâziz, commune rurale de la province d'Al Haouz, au Maroc.
 Maâziz, centre urbain de la commune rurale précitée.

Homonymie de toponyme